Чемпіонат Швейцарії з хокею 1916 — 6-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став ХК «Берн».

Схід 

До фіналу кваліфікувався ХК «Берн».

Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія